Inés o Agnes de Poitou puede hacer referencia a:

 Inés de Poitou, reina consorte de Aragón, esposa de Ramiro II de Aragón, el Monje;
 Inés de Poitou, emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, esposa de Enrique III, madre y regente de Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico.